Міжнаро́дні догово́ри Німеччини — сукупність договорів, укладених у письмовій формі НІмеччиною з іноземною державою або іншим суб'єктом міжнародного права, незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов'язаних між собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).

Міжнародні договори Німеччини укладаються з метою належного забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики Німеччини.

Міжнародні договори Німеччини (в алфавітному порядку) 
 Боннський договір, 26.05.1952 року
 Договір про остаточне врегулювання щодо Німеччини, 12.09.1990 року
 Єлисейський договір,     1963 року
 Паризькі договори,       1954 року 
 Петерсберзька угода, 22.11.1949 року 
 Римські договори, 25.03.1957 року

Міжнародні договори Німеччини